Theria (zoogdieren), een onderklasse of supercohort van zoogdieren
 Theria (vlinders), een geslacht van vlinders uit de familie van de spanners